Ho Chi Minhstad, een stad in Vietnam die tot 2 juli 1976 Saigon heette
Saigon (rivier), rivier in Vietnam
Saigonhaven